Жирятіно () — назва ряду населених пунктів у Росії:

 Жирятіно — село в Жирятінському районі Брянської області.
 Жирятіно — село у Вичузькому районі Івановської області.
 Жирятіно — село в Судиславському районі Костромської області.
 Жирятіно — село в Кромському районі Орловської області.